Аргамджи — река в России, протекает в Кош-Агачском районе Республики Алтай на плато Укок. Правый приток реки Калгуты.

Описание 
Река длиной 10 км, истоки реки находятся на заболоченном плато. Направление течения — юго-западное. Река впадает в Калгуты на 27 километре её течения. Это единственный правый приток реки Калгуты из 4-х рек носящих название .

Этимология 
Название происходит от  — волосяная веревка.

Примечания 

Бассейн Акалахи
Реки Кош-Агачского района